Рюйтель (; в переводе на русский язык — «рыцарь») — эстонская фамилия. Известные носители:

 Рюйтель, Арнольд (род. 1928) — эстонский политик.
 Рюйтель, Ингрид (род. 1935) — эстонский фольклорист и музыковед, супруга бывшего президента Эстонии Арнольда Рюйтеля.
 Рюйтель, Маргит (род. 1983) — эстонская теннисистка.
 Рютель, Эдуард Янович (1884—1969) — офицер Русской императорской армии, армии Колчака, Эстонской армии, Красной армии. Георгиевский кавалер.